Amerikai Egyesült Államok
Brewton (Alabama)
Brewton (Georgia)
Brewton (Mississippi)